El término Thompson puede hacer referencia a:

(puede verse también Thomson)

Personas 
 Benjamin C. Thompson, fue un arquitecto estadounidense.
 Benjamin Thompson, fue un científico e inventor estadounidense.
 Bradbury Thompson, diseñador gráfico estadounidense considerado El padre del diseño en la revista moderna.
 Brian Thompson, actor, escritor, productor y director estadounidense.
 Carl Thompson (luthier), luthier especializado en bajos eléctricos.
 Carlos Thompson, pseudónimo por el cual es más conocido el actor argentino Juan Carlos Mundin Schaffter.
 Chester Thompson, músico estadounidense que salto a la fama en una gira de Frank Zappa.
 Daley Thompson, atleta británico especialista en decatlón.
 David Thompson, fue un cartógrafo y explorador canadiense de origen inglés.
 David Thompson, fue un político, primer ministro de Barbados.
 D'Arcy Wentworth Thompson, fue un biólogo y matemático, autor del libro On Growth and Form.
 Eduardo Thompson, fue un destacado humorista y comediante chileno.
 Edward Arthur Thompson, fue un historiador británico.
 Edward Herbert Thompson (1857-1935), diplomático consular estadounidense que extrajo piezas arqueológicas del Cenote sagrado de Chichén Itzá.
 Edwin Thompson Jaynes, fue un profesor de física estadounidense. Se centró en la mecánica estadística.
 Emma Thompson, actriz, comediante y guionista inglesa.
 E.P. Thompson, Edward Palmer Thompson (1924-1993), historiador e intelectual británico.
 Erick S. Thompson, John Erick Sidney Thompson (1898-1975), arqueólogo e investigador británico especialista en la cultura maya.
 Fred Thompson, político republicano, abogado y actor estadounidense.
 Gordon Fergus-Thompson, es un pianista.
 Hunter S. Thompson, fue un periodista y escritor estadounidense del género gonzo.
 Jim Thompson, fue un escritor y guionista estadounidense de novelas policiacas.
 John Griggs Thompson, matemático estadounidense conocido por sus trabajos sobre los grupos finitos.
 John Taliaferro Thompson, fue un oficial estadounidense inventor del subfusil Thompson.
 John Thompson, sociólogo estadounidense especializado en medios de comunicación y masas.
 Jorge Thompson, ingeniero inglés a cargo de la ingeniería militar paraguaya de la Guerra del Paraguay.
 Ken Thompson, o Kenneth Lane Thompson, es un pionero en las ciencias de la computación.
 Lea Thompson, actriz estadounidense.
 Lincoln Thompson, fue un músico jamaicano de roots reggae y un rastafari.
 María Sánchez de Thompson, célebre patriota argentina.
 Martín Jacobo Thompson, político y militar patriota argentino esposo de la anterior.
 Porl Thompson, músico británico conocido por su trabajo en The Cure.
 Randall Thompson, fue un compositor estadounidense.
 Stith Thompson, fue un folclorista estadounidense, utilizó la clasificación Aarne-Thompson.
 Thomson and Thompson, personajes de Tintín denominados en español Hernández y Fernández.
 William R. Thompson, un economista político especializado en la evolución de procesos globales.
 William Thompson, fue un político, economista, filósofo y reformador social irlandés.

Lugares
En Argentina:
 Balneario  Thompson, una playa en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, a las costa del río Paraná
 Ingeniero Thompson, es una localidad del partido de Tres Lomas, en la provincia de Buenos Aires.
En el Atlántico Sur.
 Isla Thompson, es una isla fantasma.
En Canadá:
 Thompson, es una localidad en la provincia de Manitoba.
En Estados Unidos:
 Thompson, es una localidad del condado de Sullivan, en el estado de Nueva York.

Otros
 Aarne-Thompson, un sistema de clasificación de fábulas o cuentos de hadas.
 D. C. Thomson & Co., una editorial escocesa.
 Prisma de Glan-Thompson, es un tipo de prisma óptico polarizador.
 Síndrome de Rothmund-Thompson, una enfermedad hereditaria.
 Subfusil Thompson un subfusil.
 Thompson Seedless o Sultanina es un variedad vid blanca sin pepitas turca o iraní.
 Thompson Twins, fue una banda de rock neorromántica (new wave) inglesa de la década de 1980, cuyo nombre proviene de los personajes del Tintín Thomson and Thompson.